Марцин «Новы» Новак (, родился 17 октября 1975 года) — польский музыкант, бас-гитарист, играющий в стиле блэк-метал. Известен благодаря выступлению в легендарной группе «Behemoth».

Дискография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Рок-музыканты Польши
Музыканты дэт-метала
Музыканты блэк-метала
Музыканты трэш-метала
Бас-гитаристы Польши
Музыканты Behemoth